Een oude naam voor de stad Taiyuan in China
 Yanggu (Zuid-Korea), de naam van een district in de provincie Gangwon-do in Zuid-Korea